VLR, sigle composé des trois lettres V, L et R, peut faire référence à :
 Villeneuve-le-Roi, une commune française du Val-de-Marne,
 Visitor Location Register, un élément du réseau cellulaire de téléphonie mobile GSM, selon la liste des sigles de la téléphonie mobile,
 Vive la révolution (appelé auparavant Vive le communisme), un groupe mao-spontex de la mouvance post-mai 1968,
 Vive la République, mouvement républicain constitué à la suite de la campagne présidentielle de Jean-Pierre Chevènement en 2002, dont un certain nombre d'adhérents proviennent de l'extrême-gauche. 
 Vallenar au Chili, selon la liste des codes AITA des aéroports.
 Veules-les-Roses, village français. 
en:Network switching subsystem#Visitor location register (VLR)